Les élections aux conseils d'arrondissement de 1925 ont eu lieu le  et le .

Résultats à l'échelle du département

Présidents de conseils d'arrondissement élus

Évolution

Arrondissement d'Amiens 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Arrondissement d'Abbeville 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Canton d'Abbeville-Nord 
*sortant

Canton d'Ailly-le-Haut-Clocher 
*sortant

Canton de Gamaches 
*sortant

Canton de Nouvion 
*sortant

Canton de Saint-Valery-sur-Somme 
*sortant

Arrondissement de Doullens 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Arrondissement de Montdidier 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Arrondissement de Péronne 
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Conseil d'arrondissement
 Arrondissements de la Somme
 Liste des cantons de la Somme
 Liste des communes de la Somme

1925
Arrondissement 1925